Дэвид Джонсон:

* Джонсон, Дэвид (1827—1908) — американский художник.
 Джонсон, Дэвид (1945—2016) — американский учёный.
 Джонсон, Дэвид (1951—2022) — английский футболист.
 Джонсон, Дэвид (род. 1960) — канадский гребец.